Леска може да се отнася:
 Леска (Corylus) – род растения от семейство Брезови или принадлежащите към него:
 Обикновена леска (Corylus avellana)
 Цариградска леска (Corylus maxima)
 Леска — село в област Кюстендил, Западна България
 Леска, село в област Смолян, Южна България
 Леска, село в Мала Преспа, Албания

Вижте също 
 Лески — село в община Кочани, Северна Македония